Puntukas může být:

 bludný balvan:
 Puntukas (Anykščiai) – druhý největší bludný kámen v Litvě. Leží 6 km na jih od města Anykščiai.
 Puntukas (Ūla) – bludný kámen v Litvě, na levém břehu řeky Ūla, mezi obcemi Zervynos a Mančiagirė.
 Puntuko brolis (bludný kámen) – bludný kámen v Litvě, na jihovýchod od Anykščiů.

Bludné balvany v Litvě